Емиловка (посёлок, Кировоградская область) — посёлок в Голованевском районе Кировоградской области Украины.
 Емиловка (село, Кировоградская область) — село в Голованевском районе Кировоградской области Украины.